Edwin Meese (né en 1931), juriste et homme politique américain ;
James Meese (1917-1971), peintre et illustrateur américain ;
Jonathan Meese (né en 1970), artiste allemand ;
Jules Meese (1896-1968), haltérophile français.